Atletika na OI 2012. u Londonu održavala se 10 posljednjih dana na Olimpijadi od 3. do 12. kolovoza na Olimpijskom stadionu u Londonu.

Rezultati

Muškarci

Žene

 

Atletika
 2012